Влади́мир Никола́евич Воробьёв:
 Воробьёв, Владимир Николаевич (1876—1940) — митрофорный протоиерей РПЦ.
 Воробьёв, Владимир Николаевич (род. 1941) — протоиерей РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой слободе.
 Воробьёв, Владимир Николаевич (род. 1959) — советский хоккеист, тренер.